Babylonia (slak), een geslacht van weekdieren uit de klasse van de Gastropoda (slakken)
Babylonië, een koninkrijk in Mesopotamië van 1800 v.Chr. tot 539 v.Chr.